Lidman är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Liedman. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Lidman 1 255
 Liedman 134
Tillsammans blir detta 1 389 personer. Namnet förekommer som släktnamn sedan 1600-talet men har även använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Lidman eller Liedman

 Anna Lidman (född 1983), sångerska, låtskrivare och producent
 Axel Fredrik Lidman (1859–1934), kommunalman och redaktör
 Brita Lidman (1890–1987), författare, författaren Sven Lidmans andra hustru
 Carl Lidman (1861–1932), skolman
 Carl Magnus Lidman (aktiv 1822), skarprättare
 Catharina Lidman (1792–1856), konsthantverkare
 Dick Lidman (född 1967), fotbollsspelare
 Erik Lidman (1875–1954), ämbetsman.
 Hans Lidman (1910–1976), författare och fotograf
 Håkan Lidman (1915–2000), friidrottare, häcklöpare
 Margareta Lidman (född 1942), konstnär
 Olaus Andreæ Lidman (1624–1694), kontraktsprost, politiker
 Sara Lidman (1923–2004), författare
 Sam Lidman (1923–2012), författare
 Sam Lidman (1824–1897), militär, lärare och kommunalpolitiker
 Sven Lidman, flera personer
 Sven Lidman (1882–1960), författare, ledare inom pingstväckelsen
 Sven Lidman (kyrkoman) (1784–1845), präst, politiker och upptäcktsresande
 Sven Lidman (lexikograf) (1921–2011), författare och lexikograf
 Sven Lidman (prost) (1754–1823), prost
 Sven-Eric Liedman (född 1939), idéhistoriker
 Tomas Lidman (född 1948), historiker
 Torsten Lidman (1903–1990), konstnär
 Ulla Lidman-Frostenson (1910–1962), missionär, författare och politiker

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn